Kabinett Kok steht für folgende Regierungen der Niederlande:
 Kabinett Kok I (1994 bis 1998)
 Kabinett Kok II (1998 bis 2002)